Toponímia:
 Compton (Illinois)
 Compton (Califòrnia)
 Compton (Quebec)
 East Compton, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 Little Compton, població dels Estats Units a l'estat de Rhode Island
 Observatori de raigs gamma Compton, observatori espacial de la NASA
 West Compton, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 Biografies:
 Arthur Holly Compton (Wooster, 1892 - Berkeley, 1962), físic i professor universitari estatunidenc 
 Lynn Compton (1921 – 2012), jutge estatunidenc
 Spencer Compton (1673 -1743), 1r Comte de Wilmington i home d'estat britànic del partit Whig 
 Miscel·lània: Efecte Compton, fenomen físic relacionat amb les radiacions electromagnètiques